Le château de Campagne est le nom porté par trois châteaux français :

 le château de Campagne, sur la commune de Campagne, en Dordogne ;
 le château de Campagne, sur la commune de Roumoules, dans les Alpes-de-Haute-Provence.
 le château de Campagne, sur la commune de Campagne-d'Armagnac dans le Gers.

Campagne